Nueva Era puede referirse a:

Astrología 
 Nueva era se refiere a la Era de Acuario y nace de la creencia astrológica de que cuando el Sol pasa un período (era) por cada uno de los signos del zodíaco, se producen cambios en la Humanidad.

Lugares
 Filipinas:
 Nueva Era, municipio filipino en la provincia de Ilocos Norte.

Música 
 Nueva era, cuarto álbum de estudio del dúo español Amistades Peligrosas. 
 Nueva era, decimotercer álbum de estudio de la cantante mexicana de pop latino Yuri.
 Nueva Era, un grupo de rap hardcore español.
 La nueva era, álbum de debut del grupo Erre XI.
 Nueva era, viejas mañas, decimoquinto álbum del grupo de rock argentino Pez.

Prensa 
 Nueva Era Revista Estadio, fue una revista deportiva publicada en Chile.